
Molekulska formula -{C6H6O}- se može odnositi na:

 Fenol
 Oksepin